Hammerstatt steht für folgende Orte:
 Hammerstatt (Bayreuth), Stadtteil von Bayreuth
 Hammerstatt (Schwenningen), Stadtteil von Villingen-Schwenningen

Siehe auch:
 Hammerstadt (Begriffsklärung)